Ryfa Ri, właściwie Anna Maria Wilczkowska (ur. 27 lipca 1989 w Szczecinie) – polska raperka i tancerka hip-hop. Znana ze współpracy z warszawska grupą Dill Gang. Współtworzy hip-hopowe składy WCK oraz od 2021, razem z raperkami WdoWą i Reną, WRR.

Życiorys 
Urodziła się w Szczecinie, ale od 3. roku życia mieszka w Warszawie. Dorastając na Grochowie, zetknęła się z kulturą hip-hop. Zaczęła od tańca, a wkrótce poszerzyła horyzonty, pisząc i nagrywając autorskie kawałki. Zadebiutowała płytą „Puzzle” wydaną pod szyldem składu Dill Gang w wytwórni Hemp Rec. Poza tym zajmuje się nauczaniem języka angielskiego oraz prowadzi warsztaty z ruchu scenicznego.

Kariera muzyczna 
Na jej debiutanckim albumie produkcją piosenek zajęli się Szwed SWD, Brudny Wosk i Zbylu. Skrecze i cuty zrobiła DJ Lazy one, którą Ryfa poznała podczas tanecznej kariery. Teksty na „Puzzle” powstawały przez wiele lat, dzięki czemu jest to projekt zróżnicowany. Autorka podkreśla to w otwierającym utworze „Do”, który bezpośrednio nawiązuje do „Polepionych dźwięków” Fisza i Emade. Na płycie można znaleźć teksty antysystemowe („Plastik” lub „Towar”), w których Ryfa krytykuje współczesny system wartości i narzucane normy społeczne. Są też utwory takie jak „Szczęście”, w których czuć soulowe i funkowe inspiracje. Na krążku pojawił się gościnnie duet Zetenwupe.

Drugi album Ryfy pod tytułem „Miejskie Stery”, wydany w 2016 również przez Hemp Rec., to współpraca raperki z warszawskim producentem Pekro. Płyta charakteryzuje się miejskim brzmieniem, ale jest na niej też kilka lżejszych utworów o tematyce bardziej osobistej.

Trzecią płytę „47UNK” raperka wydała w 2019 pod szyldem kolektywu WCK, który współtworzy od 2018. Na płycie nie zapomina o swoich korzeniach i zaznacza, że ludzie z ekipy Dill Gang są dla niej nadal bardzo ważni. Ryfa manifestuje swoją niezależność oraz dystans do norm społecznych, również tych, które dotykają ją jako kobietę, czemu sprzeciwia się w „Powiedz jeszcze” czy „Stillo”. Raperka składa hołd funkowi, który przyjmuje jako swój styl życia. Na albumie pojawili się tacy artyści jak McIIIo, Grzegorz „Siusiak” Hann, Alkowy Funkowy, BRZ i Gruby Józek.

Oprócz solowych albumów uczestniczy w wielu innych projektach. Początkowo działała jako członkini Dill Gangu, a od 2018 współtworzy warszawski skład hip hopowy – WCK. Razem z Kubą Knapem, Emilem G, Madą, Kaietanovichem, Grubym Józkiem, Dj Lazy One, Bonny Larmes i Dj Black Belt Greg nagrała dwie płyty. Brała również udział w projekcie „Ladies rap vol.2”, czyli inicjatywie warszawskiego producenta Zbyla pragnącego przybliżyć damską scenę rapową szerszej publice. Wielokrotnie była mistrzynią ceremonii takich wydarzeń jak np. 20-lecie Slums Attack w 2013.

Kariera taneczna 
Ryfa Ri tańczy od roku 1996. Tańca uczyła się już w szkole podstawowej, ale na poważnie zajęła się nim dopiero gdy trafiła pod skrzydła Piotra ‘Sypiego’ Sypniewskiego, B-boya Bartazza i została członkinią ekipy Twoja Stara Team, z którą freestyle’owała w Polsce i za granicą. Zwyciężyła m.in. Gdańsk Dźwiga Muzę, Dance Crash, Bruk European Challenge, Wirującą Strefę i z Ziębą Juste Debout Poland (House). Specjalizuje się w stylu hip-hop, chociaż tańczy również house dance i czuje się dobrze w pop rocku i party dancingu. W 2007 zaczęła prowadzić własne zajęcia i warsztaty taneczne. Zajmowała się również sędziowaniem i prowadzeniem bitew tanecznych, ale zrezygnowała, ponieważ wierzy, że w tej branży są ludzie bardziej doświadczeni. Zdaniem Ryfy hip-hop sprowadza się do tego, co chcesz powiedzieć swoimi ciałem, to co reprezentujesz sobą: sam ruch nie jest tak ważnym aspektem, jak jego jakość.

Poglądy 
Ryfa często rapuje o wartościach dla niej najważniejszych, takich jak samoświadomość, dystans do świata, sprzeciw narzucanym regułom czy lojalność.

Raperka wielokrotnie zaznacza, że nie interesują ją podziały takie, jak damski rap i męski rap, oldschool czy newschool. Przede wszystkim zależy jej na tworzeniu autentycznego i swojego własnego hip-hopu.

Na imprezach Ryfa staje się Mc. Taniec i rap to dla niej nieodłączne od siebie elementy, które stanowią prawdziwy hip-hop. Energię w rapie czerpie właśnie z tańca, a w swoich ruchach inspiruje się raperami. Hip-hop to dla niej całość oraz sposób na życie.

Raperka w wywiadach zaznacza, jak ważna jest dla niej jakość koncertów, dlatego też sama chodzi na zajęcia z artykulacji, by tańcząc, brzmieć perfekcyjnie. Wolność w tworzeniu osiąga przy profesjonalnym podejściu, które zapewnia jej więcej możliwości.

Odbiór twórczości 
Ryfa przez wielu krytyków i słuchaczy została okrzyknięta królową rapu. Raperka jest ceniona za swój charakterystyczny głos, dopracowaną technikę, uliczny sznyt, poetyckie teksty oraz dużą muzykalność. Oceniając jej twórczość, dziennikarze często zwracają uwagę na spory ładunek emocjonalny zawarty w tekstach, który kontrastuje z surowością jej głosu.

Dyskografia

Albumy solowe

Występy gościnne

Teledyski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wywiad z Ryfą Ri dla CGM.PL
 Wywiad z Ryfą Ri dla TheTicTalk
 Wywiad z Ryfą Ri dla Rap Genius Polska
 Wywiad z Ryfą Ri dla PLENER TV
 Wywiad z Ryfą dla Mobilizacja

Urodzeni w 1989
Polskie raperki
Ludzie urodzeni w Szczecinie
Muzycy związani z Warszawą